Градиентный шум — разновидность алгоритмов генерации шума, используемых в компьютерной графике для создания процедурных текстур.
При генерации градиентного шума создается решётка случайных градиентов, которые затем интерполируются для получения значений в точках, лежащих между узлами решётки.

Один из первых алгоритмов генерации градиентного шума, известный как Шум Перлина, был создан  и опубликован в 1985 году.

Примечания

См. также 
 
 
 Шум Перлина
 Шум Симплекс

Внешние ссылки 
Англоязычные источники
 
 
Русскоязычные источники
 
 

Шум (графика)
Методы текстурирования